Hammill, es el nombre de:
 Adam Hammill (* 1988), un futbolista inglés.
 John Hammill (1875–1936), político de Estados Unidos.
 Peter Hammill (* 1948), un compositor, compositor, y músico británico.

 Henry Hammill Fowler (1908–2000), un político demócrata de Estados Unidos.